Het Oerd (natuurgebied) - ook bekend als 't Oerd, een onbewoond duingebied aan de oostkant van Ameland, met drassige, soms zilte duinvalleien. Genoemd naar een van de twee verdronken dorpen van Ameland, waarvan de resten nu in zee liggen. Het andere is Sier.
 Oerd (schip, 2003) - een veerboot die met zusterschip MS Sier de dienst onderhoudt tussen Holwerd in Friesland en het eiland Ameland.
 Oerd (Hijum) - een straat in Hijum, een dorp in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel (nu Leeuwarden), in de Nederlandse provincie Friesland.
 Oerd (toneelstuk) - een Vlaamse jeugdtheatervoorstelling van Johanna de Donder, première 7 februari 2002 in theater 'Het Paleis' in Antwerpen, over de meisjes Oerd, Werdani en Skoeld.
 Oerd van Cuijlenborg - Nederlands filmmaker, regisseur van animatiefilms; verder scenarioschrijver, geluidsman, montageman en musicus. Woont en werkt in Parijs.